Malleco může znamenat:

Malleco (provincie) – provincie v Chile
Malleco (řeka) – řeka v Chile
Malleco (most) – most v Chile
Malleco (motýl) – rod motýlů